Hamshenis, een West-Armeens volk in de Turkse provincies Rize en Artvin
 Homshetsi, een dialect van het West-Armeens
 Hemşin (district), een Turks district in de provincie Rize
 Hemşin (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hemşin